Северинов — фамилия; имеет женскую форму Северинова.

 Известные носители 
 Северинов, Константин Викторович (род. 1967) — молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США).
 Северинов, Кузьма Антипович  (1931—1996) — советский шахтер, Герой Социалистического Труда.